Cette page présente les faits marquants de l'année 2023 à Guam.

Événements

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Notes et références

Voir aussi 

 Décès en 2023
 2023 en Océanie 

 

2023 par pays
2023 à Guam
2023 par pays en Océanie